Daniel Moynihan peut faire référence à :
 Daniel Moynihan, acteur britannique ;
 Daniel Patrick Moynihan (1927-2003), homme politique américain.